Информацията в тази статия е актуална за тенис сезона през 2007 г.

Класификация 
Турнирите от ATP Тур са разделени в четири различни категории. Най-важната от тях включва само годишния турнир Тенис Мастърс Къп.

Останалите са както следва:
 Турнири от сериите Мастърс (Masters Series Tournaments) – 9 на брой с минимален награден фонд от $2 450 000
 Турнири от Международната златна серия (International Series Gold Tournaments) – 9 на брой с минимален награден фонд от $735 000
 Турнири от Международната серия (International Series Tournaments) – 44 на брой с минимален награден фонд от $416 000

Освен турнирите от ATP Тур, точки за световната ранглиста на Асоциацията на тенис професионалистите носят още:
 Турнирите от Големия шлем
 Турнирите от Челънджър сериите, организирани от Асоциацията на тенис професионалистите.
 Турнирите от ITF Веригата за мъже, организирани от Международната тенис федерация.

Тенис Мастърс Къп 

Тенис Мастърс Къп е тенис турнир за мъже, провеждан в края на всеки сезон. В него взимат участие осемте състезатели (осемте двойки тенисисти) с най-високи резултати през сезона.

Турнири от сериите Мастърс

Турнири от Международната златна серия

Турнири от Международната серия 

ATP Тур по сезони